—  японский астроном и первооткрыватель астероидов, который работает в обсерватории города Окутама в префектуре Токио. В общей сложности совместно с другими японскими астрономами он открыл 56 астероид, 38 из которых он обнаружил совместно с Сюдзи Хаякавой.

В знак признания его заслуг одному из астероидов было присвоено его имя .

См. также 
 Такуо Кодзима
 Ясукадзу Икари
 Сюдзи Хаякава

Примечания 

Википедия:Биографии современников
Учёные по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы Японии
Первооткрыватели астероидов